Осада Перекопа:
 Походы на Перекоп (1663) — два похода на Перекопскую крепость отряда царских ратников и запорожских казаков во время русско-польской войны 1654—1667 годов
 Осада Перекопа (1689) — безуспешная осада Перекопа русскими войсками во время Крымских походов
 Осада Перекопа (1736) — взятие Перекопа русскими войсками в ходе русско-турецкой войны 1736—1739 годов
 Перекопско-Чонгарская операция (1920) — наступательная операция войск Южного фронта РККА под командованием М. В. Фрунзе во время Гражданской войны против Русской армии генерала П. Н. Врангеля с целью прорыва Чонгарских укреплений, фортификаций на Перекопском перешейке и Сиваше.

Осады по городам